Königsfeld est le nom de plusieurs communes d'Allemagne :
 Königsfeld, dans l'arrondissement de Bamberg en Bavière
 Königsfeld, dans l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Königsfeld, dans l'arrondissement d'Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat
 Königsfeld, dans l'arrondissement de Saxe centrale en Saxe
 Königsfeld im Schwarzwald, dans l'arrondissement de Forêt-Noire-Baar en Bade-Wurtemberg